«Дандолк» (, ) — ирландский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Лаут. Самый титулованный нестоличный клуб Ирландии: десятикратный чемпион Ирландии, девятикратный обладатель кубка страны. Основан в сентябре 1903 года. Традиционные цвета — белый и чёрный.

История 

Клуб считается преемником основанной в сентябре 1903 года команды «Дандолк СЖД» (, Great Northern Railway). В 1930 году команда была переименована в ФК «Дандолк».

В сезоне 1932/33 «Дандолк» стал первым клубом не из Дублина, победившим в чемпионате Ирландии.

С 1926 года домашние матчи клуб проводит на стадионе «Ориэль Парк», вмещающем 4500 зрителей.

Достижения клуба 
 Высший дивизион Лиги Ирландии
  Чемпион (14): 1932/33, 1962/63, 1966/67, 1975/76, 1978/79, 1981/82, 1987/88, 1990/91, 1994/95, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
  Вице-чемпион (11): 1930/31, 1942/43, 1947/48, 1963/64, 1930/31, 1967/68, 1979/80, 1980/81, 1986/87, 1988/89, 2013.
 Первый дивизион Ирландии  Чемпион (2): 2000/01, 2008.
 Кубок Ирландии  Победитель (12): 1941/42, 1948/49, 1951/52, 1957/58, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1987/88, 2001/02, 2015, 2018, 2020
  Финалист (7): 1930/31, 1934/35, 1937/38, 1986/87, 1992/93, 2016, 2017.
 Кубок ирландской Лиги  Победитель (5): 1977/78, 1980/81, 1986/87, 1989/90, 2014.
  Финалист (4): 1982/83, 1985/86, 1988/89, 1994/95.
 Кубок Президента Ирландии  Победитель''' (3): 2015, 2019, 2021

Тренеры клуба 
  Джон Демпси (1983—1984)
  Тарлу О’Коннор (1985—1993)
  Дермот Кили (1993—1996)
  Джон Хьюитт (1996—1997)
  Эдди Мэй (1997)
  Джим МакЛаулин (1997—1999)
  Тревор Андерсон (2002—2004)
  Джим Гэннон (2004—2005)
  Джон Гилл (2005—2008)
  Шин Коннор (2008—2009)
  Ян Фостер (2010—2011)
  Шин МакКаффри (2012)
  Стивен Кенни (2013—2018)
  Винни Перт (2019—2020, 2021—)
  Филиппо Джованьоли (2020—2021)

Статистика выступлений с 2000 года

Статистика выступлений в еврокубках 
Баланс игр в европейских клубных турнирах:

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Дандолк» 

Футбольные клубы Ирландии